Frantic () — песня американской метал-группы Metallica, выпущенная в сентябре 2003 года. Песня заняла 9 место в чартах Best-Metal.

Содержание 
Эта песня, как и другие на St. Anger, описывает появление проблем с алкоголизмом у вокалиста и ритм-гитариста Джеймса Хэтфилда, из-за которых он много месяцев провёл в реабилитационном центре.

Музыкальное видео 
Клип был снят в Монреале, Канада, режиссёром Wayne Ishlam. В клипе был снят человек, который ехал, превысив скорость, тараня другие машины. В клипе можно увидеть музыкантов Metallica и их нового басиста Роберта Трухильо. Клип был снят до того, как он присоединился к группе

Участники записи 
 Джеймс Хэтфилд — вокал, гитара
 Ларс Ульрих — ударные
 Кирк Хэммет — гитара, бэк-вокал
 Боб Рок — бас-гитара

Чарты

Примечания 

Песни Metallica
Синглы Metallica
Песни 2003 года
Синглы Elektra Records